Az 1965–1966-os Nationalliga A volt a 69. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Svájcban.

A címvédő a Lausanne Sports volt. A szezont a Zürich csapata nyerte, a bajnokság történetében negyedjére.

Tabella

Jegyzetek

További információk 
 

Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság